Sibo kan avse:

 Sibo (socken), Sichuan, Kina
 Sibo (språk) eller Xibo, ett språk som talas i nordvästra Kina
 Sibo (tätort), Bollnäs kommun, Sverige